Maggie Wheeler, ook wel bekend als Maggie Jakobson, Amerikaans actrice
 Roman Jakobson, Russisch taalkundige